Кархародонтозавры (, буквально — акулозубый ящер) — род гигантских хищных динозавров из семейства Carcharodontosauridae, обитавших в меловом периоде ( назад) на территории Африки.

История изучения 
Описан по двум зубам из меловых отложений Алжира в 1927 году как Megalosaurus saharicus. В отдельный род выделен Э. Штромером в 1931 году на основании неполного скелета из формации Бахариджа Египта.

Род был плохо известен до 1996 года, когда П. Серено описал неполный череп из формации Кем Кем Марокко. Затем последовало множество находок (в основном, зубы и позвонки) из альба — сеномана всей Северной Африки (Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Нигер, Марокко). Находки гиганотозавра и других родственных хищных динозавров в Южной Америке позволили уточнить и расширить состав семейства Carcharodontosauridae, выделенного ещё Штромером.

Описание 
Как и его родственники, кархародонтозавр имел относительно короткую и прямую шею, крупную голову и короткие передние лапы. По сравнению с южноамериканскими кархародонтозавридами сам кархародонтозавр известен относительно плохо. Однако, это был один из самых крупных хищных динозавров (длина черепа примерно до 160 см). Общая длина по разным оценкам могла достигать 12—13,3 метров, а вес - от 6,2 и 15,1 тонн. Грегори Пол оценил длину кархародонтозавра 10 метров, а вес - в 4 тонны.

Череп относительно низкий, узкий, челюсти несколько напоминали ножницы. По сравнению с гиганотозавром орнаментация черепа менее выражена, морда относительно низкая и более легкая, зубы достигают примерно 20 см в длину. Исследования мозговой полости кархародонтозавра в 2001 году показали, что мозг кархародонтозавра (также как мозг других хищных динозавров), был похож на мозг не—птичьих завропсид.

Помимо типового вида, существуют несколько неопределенных до вида образцов кархародонтозавров из Туниса и Нигера, а также, возможно, Зимбабве. В 2007 году нигерийский вид получил название Carcharodontosaurus iguidensis. Этот вид кархародонтозавра был сопоставим по размерам с типовым Carcharodontosaurus saharicus.

Образ жизни 
Вероятно, кархародонтозавр мог охотиться на зауроподов — титанозавров, чьи кости найдены в тех же отложениях, а также на уранозавров.

Патология                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Череп образца SGM-Din 1 имеет необычный прокол, возможно оставленный зубом от другого кархародонтозавра или спинозавра.

Классификация 
По данным сайта Fossilworks, на апрель 2020 года в род включают 2 вымерших вида:
  
  [syn. , , ; , objective synonym]
 
Также к роду относили вид , на данный момент выделенный в отдельный род.

См. также 

 Целурозавры
 Карнозавры
 Аллозавры
 Тираннозавр
 Гиганотозавры
 Спинозавры
 Мапузавр
 Мел-палеогеновое вымирание

Примечания

Литература 
 Нэйш Д., Барретт П.  Динозавры: 150 000 000 лет господства на Земле Переводчик Рыбаков К. Научный редактор Аверьянов А., д-р биол. наук. — 1. — ООО «Альпина нон-фикшн», 2019. — 223 с. — ISBN 978-5-0013-9010-7
 Deparet, C. and Savornin, J. (1927). Sur la decouverte d’une faune de vertebres albiens a Timimoun (Sahara occidental). Comptes Rendus, Academie du Sciences, Paris 181: 1108—1111.
 Brusatte, S. L. and Sereno, P. C. (2007). A new species of Carcharodontosaurus (Dinosauria: Theropoda) from the Cenomanian of Niger and a revision of the genus. Journal of Vertebrate Paleontology 27(4): 902—916. .

Ссылки 
 Student Identifies Enormous New Dinosaur December 7 2007 from the Science daily

Кархародонтозавриды
Динозавры мелового периода
Динозавры Африки
Фоссилии из меловых отложений Алжира
Фоссилии из меловых отложений Туниса
Фоссилии из меловых отложений Ливии
Фоссилии из меловых отложений Египта
Фоссилии из меловых отложений Нигера
Фоссилии из меловых отложений Марокко